Иван Александрович Маркелов (род. 17 апреля 1988) — российский футболист, полузащитник клуба «Амкар».

Карьера 
22 мая 2006 года дебютировал в составе команды «Зенит-2» в матче против костромского «Спартака» (1:1), забив гол. Через неделю в кубковом матче единственный гол Маркелова в игре против ФК «Волочанин-Ратмир» вывел команду в 1/64 финала.

В 2009 году перешёл в выступавший в ФНЛ подольский «Витязь». В трёх играх провёл на поле меньше 90 минут. В сезоне 2010 года в ПФЛ сыграл 8 игр и отметился дублем в ворота рязанской «Звезды».

Следующий сезон Маркелов провёл в «Петротресте», стабильно выходя на поле и изредка забивая голы. В сезоне 2012/13 выступал за петрозаводскую «Карелию», в которой был капитаном. Забил три гола в 21 встрече. В январе 2013 года, став игроком «Томи», провёл три контрольных игры против «Легии», «Сплита» и «Кайсериспора», но в чемпионате не сыграл ни одной игры.

В июне 2013 года перешёл в «Динамо» СПб из ФНЛ. За сезон провёл 24 игры и забил 3 гола. В июне 2014 года оказался на просмотре в «Амкаре», но провёл лишь контрольные игры против донецкого «Металлурга» и «Баника». В сентябре вышел на поле в составе саратовского «Сокола». В чемпионате ФНЛ в 26 играх забил шесть голов, став вторым бомбардиром команды.

В сезоне 2015/16 года стал игроком оренбургского «Газовика». Команда выиграла Кубок ФНЛ, а позже вышла в премьер-лигу. По версии портала «ovedivision» Маркелов стал лучшим игроком ФНЛ сезона 2015/16, уверенно лидируя в хит-параде оценок с зимы.

В 2016 году Маркелов перешёл в московское «Динамо», где стал играть под 14 номером, который до этого носил Вальбуэна. Футболист хорошо проявил себя на старте чемпионата, но позже сел на скамейку. Первый гол Маркелова в ворота «Мордовии» оказался для его команды победным. В следующем матче против «Кубани» он также забил решающий мяч. Летом 2017 года стал игроком «Анжи». В дебютном матче против ЦСКА (1:3) забил один гол.

В феврале 2020 года на правах свободного агента подписал контракт с казахстанским клубом «Кызыл-Жар СК».

Достижения 
 Победитель первенства ФНЛ (2): 2015/16, 2016/17
 Победитель первенства ПФЛ: 2011/12 (зона «Запад»)

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Карелия»
Игроки ФК «Петротрест»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»